Лапир () — топоним США, особенно распространён в штате Мичиган. Английское Lapeer образовано от французского la pierre, что переводится как «кремень».

Топонимы США
 Лапир — округ в Мичигане.
  — тауншип в одноимённом округе.
  — город в одноимённом тауншипе.
  — городок в штате Нью-Йорк.

См. также
 Лапиров
 Лапира, Лиза